"Rumore, Rumore" es un tema que está incluido en la banda sonora de la película “El Gran Marciano”, lanzado a mediados del 2001 y producido por Juan Belmonte y Abel Arana.

Hacer una nueva versión de este tema, original de Raffaella Carrà, fue una idea de la disquera BMG, quienes no conformes con la original, encargó a Pumpin’ Dolls hacer una versión más dance, la cual tuviera un sonido fresco y actual. 

Una anécdota fue que a la hora de producción, se pensó en hacer una versión Tecno o Eurobeat, y se optó por darle un giro de armonías italianas, rescatando algunas capas de sonido del tema original para que la canción sonase elegante. 

Al tener ya lista la canción, lo complicado fue encontrar la voz, ya que en un principio este tema lo iba a interpretar Ania (de GH1), pero por problemas de agenda no pudo ser. Se contaban sólo con 2 días para buscar una voz femenina.

Coral quien en ese tiempo había empezado a grabar su primer LP con Pumpin’ Dolls, terminó interpretando este tema bajo el seudónimo de Catgirl, ya que no podía firmar en su nombre por conflictos con su contrato con otro sello.

Créditos 

 Remezclas y producción adicional por Juan Belmonte y Abel Arana (Pumpin' Dolls) en Fullhouse Studios.

 Producción y arreglos por Pumpin' Dolls. "Conexión química feeling: Simbiosis" escrita por Juan Belmonte y Abel Arana (Pumpin' Dolls), y editada por Sansound S.L. (S.G.A.E.)
 Voces por los habitantes de la casa. 
 Coros en "Rumore" por Coral, JCV y Juan Belmonte.
 Voz solista: Catgirl.

Sencillos de 2002
Sencillos de Coral